Сова, совы:
 Сова — общее название хищных птиц отряда совообразных.
 «СОВА» — поисково-спасательный отряд МЧС России.
 Сова — персонаж произведений о Винни-Пухе Алана Милна.
 «Сова» — советский кукольный мультфильм 1987 года.
 «Сова» — советский фильм 1924 года.
 «» — японский фильм 2003 года.
 Сова — мёртвый язык, который был распространён на юге и в центре острова Пентекост в Вануату.
 «Сова» — информационно-аналитический центр, занимающийся проблемами национализма, ксенофобии, политического радикализма и так далее.
 «Совы» — один из двух основных хронотипов, для которого характерны позднее пробуждение и пик активности в вечернее или ночное время.

География 
 Сова (приток Лекмы)
 Сова (приток Немнюги) — река в Архангельской области.
 Сова (приток Шаквы) — река в Пермском крае.
 Сова — деревня, Лысьвенский район, Пермский край, Россия.
 Сова — посёлок, Лысьвенский район, Пермский край, Россия.
 Сова — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.

Техника 
 «Сова» — мотоцикл Завода имени Дегтярева, выпускавшийся в 1993-2002 гг. (модификация модели «Восход-3М-01»).
 «Сова» — атмосферный спутник российского производства.
 проект А41М "Сова" - одномоторный учебно-тренировочный самолёт, разработанный в Сербии в 2015-2017 гг., в 2018 году был построен один опытный образец.

Фамилия 
 Сова, Александр Георгиевич (род. 1972) — украинский частный предприниматель, политик, народный депутат Украины.
 Сова, Андрей Корнеевич (1912—1994) — советский киноактёр, артист эстрады.
 Сова, Антонин (1864—1928) — чешский поэт и писатель.
 Сова, Вера Леонтьевна (1928—2011) — советский новатор сельскохозяйственного производства, депутат, Герой Социалистического Труда.
 Сова, Дмитрий Павлович (род. 1983) — украинский актёр театра и кино.
 Сова, Евгений Николаевич (род. 1980) — израильский политик, журналист, депутат Кнессета.
 Сова, Изабелла (род. 1969) — современная польская писательница и переводчик.
 Сова, Любовь Зиновьевна (род. 1937) — российский филолог, работающий в области языкознания и востоковедения.
 Сова, Пётр Петрович (1894—1984) — историк и исследователь Закарпатья.
 Сова, Ромен Ефимович (1938—2001) — член-корреспондент Украинской экологической Академии наук, доктор медицинских наук.

См. также 
 Сава

Примечания